Jorge Nelson Ávila Gutiérrez (n. Tegucigalpa, Honduras; 22 de agosto de 1952) es un economista y político hondureño. Fue precandidato presidencial por el Movimiento 5 de Julio del Partido Libertad y Refundación en las elecciones internas de 2021.

Biografía 
Sus padres son José María Ávila y Ana Luisa Gutiérrez. Sus estudios de primaria los realizó en la Escuela Lempira de Comayagüela y los secundarios en el Instituto Central Vicente Cáceres,  donde egresó con el grado de "Perito Mercantil". Posteriormente ingresaría a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde estudió de forma simultánea Contaduría Pública y Economía. Tanto su maestría como su doctorado los obtuvo en la Université Paris VIII, en Francia Fue precandidato presidencial en las elecciones primarias del 2021.

Cargos 
Profesional universitario con formación transdisciplinaria en cinco áreas.
Titular de post doctorados en economía, gerencia de la educación superior, ciencia política, gerencia y políticas públicas.
Doctorado en economía, desarrollo y finanzas internacionales
Experiencia superior a 25 años como funcionario o consultor internacional.
Ejecutivo, jefe de negociaciones y cooperación internacional e integración, estrategias y políticas, en varios países y sectores, en organismos mundiales y regionales (ONU, BID, BCIE) en Estados y sectores privados en América Latina, Estados Unidos, Francia y África.
Coordinador de post doctorados en economía, gerencia y políticas públicas.
Jefe de departamento académico.
Profesor universitario de post doctorados y doctorados.
Director de tesis.
Miembro de equipo académico post doctoral, y doctoral.
Conferencista internacional en Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina por casi tres décadas con honores internacionales.
Laureado académico.
Visitante distinguido de la alcaldía de Maracaibo, Venezuela.
Autor de libros sobre Estado, política, nueva economía, geopolítica y globalización.
Jefe Equipo de Gobierno.
Ministro Asesor del presidente de Honduras 2006-2009.
Ministro Comisionado Presidencial ALBA-SUCRE y Banco del ALBA.
Conocimiento de cinco idiomas: castellano, francés, inglés, portugués, italiano.

Referencias 

Economistas de Honduras
Alumnado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Políticos de Honduras
Nacidos en Tegucigalpa